Mopalia är ett släkte av blötdjur. Mopalia ingår i familjen Mopaliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Mopalia